Lagania ist:

 eine antike Stadt in Galatia, heute Beypazarı in der Provinz Ankara in der Türkei
 Titularbistum Lagania, ein auf die antike Stadt zurückgehendes Titularbistum